Schollin är ett svenskt efternamn.

Personer
Christina Schollin (född 1937), skådespelare
Jens Schollin (född 1949, pediatriker, medicinsk forskare och rektor
Kristoffer Schollin (född 1971), expert i digitala rättigheter, upphovsrätt, fildelning, varumärkesrätt, domännamn och internet